Жан Жак Лермитт (, , Пикардия — , ) — французский невропатолог и психиатр. Педагог, профессор (1922). Член Парижской медицинской академии (1942).

Биография 
Родился в семье художника Леона Лермитта. Учился в Сент-Этьене. До 1907 года изучал медицину в Парижском университете. В 1908 году — главный врач клиники, в 1910 г. возглавлял лабораторию.

Во время Первой мировой войны возглавлял неврологический центр в Ле-Бурже. С 1919 года — главный врач госпиталя в Вильжюиф. В послевоенные годы руководил медицинской школой, с 1922 года стал профессором неврологии медицинского факультета Парижского университета.

Руководил также фондом Дежерина. Был главным врачом больницы Сальпетриер. Редактировал специализированный медицинский журнал «L’Encéphale», член редакций журналов «Revue neurologique» и «Monatsschrift für Neurologie und Psychiatrie».

Почётный член многих французских и зарубежных медицинских обществ. Президент неврологического общества Парижа, Медицинского психологического общества и др. Почётный профессор медицинского факультета Парижского университета с 1948 года.

Командор Ордена Почётного легиона (1955).

Научная деятельность 
Многочисленные научные работы Ж. Лермитта посвящены вопросам морфологии нервной системы, клинической неврологии, психиатрии и психологии. Во время Первой мировой войны изучал травмы позвоночника, интересовался нейропсихиатрией. Изучал также послевоенные психоневрозы, диэнцефальную эпилепсию, ревматические поражения нервной системы, каталепсию пробуждения, двусторонние старческие парапарезы за счет уплотнения мышц с последующими контрактурами сгибателей, старческие атрофические изменения в черве мозжечка, ведущие к инкоординации. Широко известен описанный им в 1920 году синдром «педункулярного галлюциноза» при опухолях или воспалительных и сосудистых изменениях в покрышке среднего мозга.

В 1923 г. Ж. Лермитт описал феномен электрического разряда, пронизывающего всё тело при наклоне головы вперед, как диагностический признак рассеянного склероза при локализации процесса в шейном отделе спинного мозга.

Будучи глубоко религиозным человеком, он исследовал общее между теологией и медициной, что привело к интересным исследованиям о демонизме и стигматизации .

Автор эпонимов. Два указанных выше синдрома названы его именем (Симптом Лермитта), а также Болезнь Лермитта-Дюкло, Синдром Лермитта-Леви, Синдром Лермитта-Треллеса, Синдром Лермитта-МакАльпина и другие.

Избранные труды 
 Techniques anatomo-pathologiques du système nerveux. Париж, 1914
 Psycho-névroses de guerre. Париж, 1916
 Les blessures de la moelle épinière. Париж, 1917
 La section totale de la moelle épinière. Париж, 1918
 Les fondements biologiques de la psychologie. Париж, 1925 [русский перевод: Лермитт Ж. Биологические основы психологии (пер. под ред. В.П.Протопопова). Харьков, Изд-во "Научная мысль", 1929 г.]
 Les hallucinations: clinique et physiopathologie. Париж, 1951

Литература 
 Большая медицинская энциклопедия. Лермитт, Жан

Примечания

Ссылки 
 LHERMITTE (Jean Jacques)

Психиатры Франции
Неврологи Франции
Педагоги Франции
Выпускники Парижского университета
Преподаватели Парижского университета
Командоры ордена Почётного легиона
Члены Парижской медицинской академии